Escudo del Distrito Federal puede hacer referencia a:

 Escudo de la Ciudad de México. 
 Escudo del Distrito Federal (Brasil).